Міфологія
 Герд, Герда — персонаж давньоскандинавської міфології.
 Астероїди
 122 Герда
 3023 Герд

Гірнича справа
 Герд — пристрій для промивання корисних копалин.

Особи

Ім'я 

 Герд фон Рундштедт
 Герд Кантер
 Герд Гонсік
 Герд Фалтінгс
 Ґерд Бінніґ
 Ґерд Мюллер
 Ґерд Вессіґ

Прізвище 

Герд () — українська передача кількох англійських прізвищ.
 Вілл Герд
 Джон Герд
 Кріс Герд
 Джон Фредерік Герд 
 Дуглас Герд 

З інших мов
 Кузебай Герд () — удмуртський поет, етнограф, фольклорист, архівознавець, історик, педагог і громадський діяч.

Топонім 
 Герд () — округ у США, у штаті Джорджія.
 Острови Герд і Макдональд

Див. також 
 Джон Герт

Інше 
 Герд , , , ,